Un battito d'ali dopo la strage (Le Fils) – film del 1973 diretto da Pierre Granier-Deferre
Il figlio (Le Fils) – film del 2002 diretto da Jean-Pierre e Luc Dardenne
Le Fils – dramma del 2018 del drammaturgo Florian Zeller